

Prénom 
 Jaff Decker (1990-), voltigeur de la Ligue majeure de baseball.

Patronyme 

 Hanna Jaff (1986-), femme politique et personnalité de la télé-réalité d’origine kurde et mexicaine.
 Mohamed Pasha Jaff (1714-?), roi kurde, chef suprême de la tribu des Jaff.
 Tara Jaff (1958-), musicienne, harpiste et chanteuse kurde irakienne.

Voir aussi 
 Les Jaf (aussi transcrit Jaff ou Jaaf), tribu kurde.
 Sigle